«Русская чайная» () — ресторан русской кухни на Манхэттене, в простенке между двумя небоскрёбами — 77-этажным Метрополитен Тауэр и 60-этажным Карнеги-Холл-Тауэр (восток 57-й улицы, 150; между Шестой и Седьмой авеню).

История 
Открыт в 1927 году. По одним сведениям создан евреем польского происхождения Якобом Зисманом, по другим — бывшими членами царской балетной труппы, в качестве места сбора русских эмигрантов.

Альбертина Раш — была президентом заведения и её имя, связанное с «Русским искусством шоколада» и Русской чайной, фигурирует на ранних фотографиях ресторана на востоке 57-й улицы, д. 145. В 1929 году ресторан переехал на свое постоянное местоположение в кирпичное здание напротив.

В 1933 году рестораном управлял эмигрант из Сибири — Александр Маиф. Его имя связывают с Русской чайной на протяжении следующих 15-ти лет.

В 1955 году ресторан купил Сидни Кей, после его смерти (через 12 лет) ресторан унаследовала его жена Фэйт Стюарт-Гордон.

Строительство небоскрёбов 
В 1981 году Гарри Б. Маклоу, построивший Метрополитен-Тауэр, планировал возвести большую офисную башню, которая включала бы ресторан и место, где после была возведена Карнеги-Холл-Тауэр. Об этом уже заключилось соглашение с Карнеги-Холл, но Стюарт-Гордон, владевшая на тот момент участком, отказалась его продавать. Маклоу предложил купить права на воздух над рестораном, но Стюарт-Гордон вновь не согласилась на сделку. Она отказывалась от любого предложения по продаже заведения или его территории. Результатом сделки стал узкий промежуток в 6 м, отделяющий Метрополитен тауэр и Карнеги-Холл-Тауэр.

Закрытие 
В декабре 1996 года Уорнер ЛиРой, которому принадлежал ресторан в Центральном парке «Таверна в зелени» (англ. Tavern on the Green), всё-таки купил ресторан у Стюарт-Гордон за 6,5 миллионов долларов и закрыл его, несмотря на протесты высшего общества Нью-Йорка.

После четырёх лет и ремонта стоимостью 36 миллионов долларов он открылся вновь.

Ресторан закрылся в очередной раз 28 июля 2002 года после объявления о банкротстве: здоровье ЛиРоя ухудшилось, а местная экономика не могла достаточно быстро оплатить кредиты на ремонт.

После того как ЛиРой умер, заведение было продано в декабре 2002 года за 16 миллионов долларов Ассоциации гольфа США. Ассоциация планировала перестроить здание в столовую и музей, где демонстрировались бы его обширные коллекции памятных вещей для гольфа, но вместо этого здание было продано в 2004 году финансовой группе RTR Шейла Вандербилта.

Современное состояние 
Русская чайная снова открылась 1 ноября 2006 года. Интерьер ресторана не был изменён, а внешний декор — тот же, что и в 2002 году.

Однако несколько ресторанных обозревателей отметили, что еда и обслуживание оставляют желать лучшего.

В культуре 
Заведение пользуется популярностью у многих заметных деятелей культуры. Так, Вуди Аллен снял здесь несколько своих фильмов. Роуэн Аткинсон праздновал здесь свою свадьбу с Сунетрой Шастри в 1990 году, встретив её там в том же году 5 февраля. Пару месяцев в качестве гардеробщицы здесь работала Мадонна; затем была уволена из-за неподобающей одежды.

В Русской чайной были сняты сцены в таких фильмах, как «Манхэттен», «Тутси», «Сладкий запах успеха» и «Когда Гарри встретил Салли».
Также здесь снимались эпизоды многих сериалов, среди которых «Секс в большом городе» и «Друзья».

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Рестораны Нью-Йорка
Достопримечательности Манхэттена
Появились в 1927 году в США
Айн Рэнд